SA-4 steht für:
 SA-4 (Apollo), Testflug im Apollo-Programm der NASA
 SA-4 Ganef (NATO-Codename), sowjetisches Flugabwehrraketensystem, siehe 2K11 Krug

Sa4 steht für:
 Sa4, deutscher Rapper
 Sa4, Hieroglyphe der luwischen Hieroglyphenschrift, Schrift des Hieroglyphen-Luwisch vormals in Anatolien und Nord-Syrien

Siehe auch:
 SAIV